Els Nens de Déu o també auto anomenats La Família és una secta creada l'any 1969 als Estats Units. El seu fundador fou un pastor evangèlic de nom David Berg. La doctrina del grup es basa en la interpretació que el seu líder (conegut com a Moisès David o Pare Mo) fa de la Bíblia. Segons la seva doctrina, odien el Sistema, són apocalíptics i donen una gran importància al sexe, el qual qualifiquen de regal diví.

El fundador 
El fundador i líder del grup, és David Berg, nascut a Califòrnia l'any 1919. Fou criat en un ambient evangèlic, amb una tradició de servei a Déu que rebé tant del seu avi com de la seva mare, els dos evangelistes itinerants. Segons el testimoni del mateix Berg, va patir abusos sexuals per part d'adults dels dos sexes quan era petit, tingué relacions sexuals incestuoses amb una cosina seva als set anys, i quan va arribar als deu anys estava obsessionat amb el sexe malgrat haver rebut una educació d'estricta moral puritana.

L'any 1944 Berg es casà amb la seva esposa Jane i tingueren quatre fills. A finals dels anys quaranta, Berg fou ordenat ministre, exercint de pastor en una església per dos anys. El 1968 van anar a Huntington Beach, Califòrnia, i començaran a donar testimoni entre els hippies. Els fills adolescents de Berg guanyaren molts conversos, portant-los el cafè on escoltaven els sermons anti-església i anti-sistema de Berg. La gent jove, la majoria menors, eren ajudats a sortir de les drogues i llavors adoctrinats per Berg en una forma especial de cristianisme en que ells havien d'abandonar-ho tot, l'escola i les feines. Fugint dels pares i de la premsa de Califòrnia, la banda els revolucionaris per Jesús seguí el seu camí en caravanes de tràilers i eventualment s'assentaren en un ranxo a prop de Thuber, Texas, l'any 1970 on incrementaren el nombre de seguidors i van començar a enviar grups a altres ciutats per iniciar comunitats noves. Fou llavors que un reporter d'un periòdic els posà el nom d"Els Nens de Déu".

Nous moviments religiosos d'arrel cristiana
Sectes